Матяшовский сельский совет () — входит в состав
Великобагачанского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Матяшовка.

История 
 1919 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Матяшовка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Лейков

Примечания